Bange Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bange Xian (härad i Kina), Tibet, 
 Bangoin, härad, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar